Modestas Stonys (Vilnius, ) é um futebolista lituano que atua como guarda-redes.

Antigo membro da Seleção Lituana de Futebol, atualmente ao serviço do FC Narva Trans da Estónia.

Goleiros da Lituânia